Примитиво Р. Валенсија има више значења:

 Примитиво Р. Валенсија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Примитиво Р. Валенсија (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику